Der Israelische Fußball-Supercup ist ein israelischer Fußball-Wettbewerb, in dem zu Beginn einer Saison der israelische Meister und der israelische Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinander trafen. Einzig im Jahr 2020 wurde es im Hin- und Rückspielmodus ausgetragen.

Sollte eine Mannschaft das Double gewonnen haben, spielte diese Mannschaft gegen den Zweitplatzierten der Liga.

Die Spiele im Überblick

Rangliste der Sieger und Finalisten

Weblinks 
 Israelischer Supercup auf RSSSF.com

Supercup